Tédelès est un toponyme d'Algérie, qui peut désigner :

Aïn Tédelès, une ville de la wilaya de Mostaganem ;
le cap Tédelès, un cap sur la mer Méditerranée situé entre Alger et Béjaïa.